Краловец може бити:

 Краловец, пољски назив за Калињинград, град у Калињинградској области, Русија
 Краловец (Трутнов), насеље у округу Трутнов, Чешка